Der Family Circle Cup 2014 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es ist als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier findet vom 31. März bis zum 6. April 2014 zeitgleich mit den Monterrey Open 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel ist Serena Williams und im Doppel die Paarung Kristina Mladenovic / Lucie Šafářová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2014 fand am 29. und 30. März 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)